Rubino signifie rubis en italien, c'est aussi un nom propre.

Patronyme 

 Antonio Rubino (1578-1643), missionnaire en Inde puis en Chine
 Antonio Rubino (1880-1964), auteur de bande dessinée italien spécialisé dans la bande dessinée humoristique pour la jeunesse.
 Bonaventura Rubino (ca. 1600–1668), un compositeur italien.
 Edoardo Rubino (1871-1954), sculpteur
 Gennaro Rubino (1859-1918), anarchiste italien
 Giorgio Rubino (né en 1986), un athlète italien.
  (1905-1984), sculpteur et peintre italien

Autres 
 Rubino est une commune du département d'Agboville en Côte d'Ivoire ;
 Rubino est un sous-marin de la classe Sirena (sous-classe de la , en service dans la Regia Marina lancé au début des  ;
 le Rubino di Cantavenna est un vin italien du Piémont.

Voir aussi